Voici la liste des planètes mineures numérotées de 234001 à 235000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 234001 à 235000

234001-234100

234101-234200

234201-234300

234301-234400

234401-234500

234501-234600

234601-234700

234701-234800

234801-234900

234901-235000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000